La Roca Alta és una muntanya de 1.501 metres que forma part de la serra de Turp, es troba al municipi d'Oliana, a la comarca de l'Alt Urgell.

Referències 

Muntanyes d'Oliana